Сергей Яковлевич Никитин:
 Никитин, Сергей Яковлевич (род. 1944) —  советский и российский композитор, автор-исполнитель.
 Никитин, Сергей Яковлевич (1916—1990) — советский учёный, физик-экспериментатор.